Medycyna prenatalna, medycyna przedurodzeniowa
 Badania prenatalne=Diagnostyka prenatalna
 Terapia prenatalna – działanie terapeutyczne mające na celu wyleczenie lub umożliwienie osiągnięcia dojrzałości do życia pozamacicznego płodu.
 Przeciwciało#Terapia prenatalna
 Chirurgia prenatalna
 Opieka prenatalna

Zobacz też 
 Perinatologia
 Diagnostyka
 Genetyka kliniczna